hrabstwo Brown (ang. Brown County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) w USA, w stanie Wisconsin